Енді Вільямс () або Ендрю Вільямс () — англомовне ім'я.

Відомі носії:

 Енді Вільямс (1927–2012) — американський співак і актор
 Енді Вільямс (вересень 1977) — ямайський футболіст
 Енді Вільямс (жовтень 1977) — валлійський футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок